Лоб — частина обличчя над очима.
 Лоб — кратер на Паці, супутнику Урана.
 Лоб — річка в Росії, притока Шоші.

Прізвище 

 Роман Лоб — німецький співак, представник Німеччини на пісенному конкурсі Євробачення 2012 в Баку.

Див. також 
 Лобне місце
 Лобова кістка
 Лобок
 Лоба